Fox Crime è un'emittente televisiva statunitense presente in più paesi.
Fox Crime (Italia) è la versione italiana
Fox Crime (Giappone) è la versione giapponese
Fox Crime (Bulgaria) è la versione bulgara
Fox Crime (Croazia) è la versione croata
Fox Crime (Serbia) è la versione serba
Fox Crime (Portogallo) è la versione portoghese
Fox Crime (Baltico) è la versione per i Paesi baltici e della Comunità degli Stati Indipendenti
Fox Crime (Thailandia) è la versione thailandese
Fox Crime (India) è la versione indiana
Fox Crime (Spagna) è la versione spagnola
Fox Crime (Norvegia) è la versione norvegese
Fox Crime (Grecia) è la versione greca